Émile Bertaux peut désigner :
Émile Bertaux (1840-1903), un astronome français ;
Émile Bertaux (1869-1917), un historien de l'art ;
Émile Bertaux (1843-1911), un homme politique belge.